Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2019 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 7 по 13 января 2019 года в австрийском Радентайне и с 6 по 12 января 2019 года в Великобритании в городе Дамфрисе.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место получит право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2020 года, а команда, которая займёт последнее место, перейдёт в группу B первого дивизиона чемпионата мира 2020 года.
 По итогам турнира в группе B: команда, которая заняла первое место, получит право играть в 2020 году в группе А, а команда, которая заняла последнее место, выбыла в группу А
второго дивизиона чемпионата мира 2020 года.

Итоги

Группа A 
   вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2020.
   перешла в группу В первого дивизиона 2020 года.

Группа B 
   вышла в группу А первого дивизиона 2020 года.
   перешла в квалификационную группу первого дивизиона 2020 года.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 12 национальных команд — одиннадцать из Европы и одна из Азии. Сборная Германии пришла из ТОП-дивизиона, сборная Нидерландов пришла из квалификационной группы первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Группа А

Группа В

Судьи 
Группа А

Главные судьи
  Мелисса Боверио(BOVERIO Melissa)
  Брэнди Дюар(DEWAR Brandy)
  Элиз Харбитц-Расмуссен (HARBITZ-RASMUSSEN Elise)
  Челси Рапин (RAPIN Chelsea)

Линейные судьи
  Полина Данилова (DANILOVA Polina)
  Анетте Фьелдстад (FJELDSTAD Anette)
  Кендалл Хэнли (HANLEY Kendall)
  Ли Кюн-Сон (LEE Kyung Sun)
  Катя Мрак (MRAK Katja)
  Габриэла Штястна (ŠŤASTNÁ Gabriela)
  Юка Тотиги (TOCHIGI Yuka)

Группа В

Главные судьи
  Мелисса Дойл(DOYLE Melissa)
  Сианна Лифферс (LIEFFERS Cianna)
  Ма Сан-Хи (MA Sang Hee)
  Михаэла Матейова (MATEJOVA Michaela)

Линейные судьи
  Файе Эндрюс (Найтингейл) (ANDREWS (NIGHTINGALE) Faye)
  Клаудия Храпек (CHRAPEK Klaudia)
  Зора Готтлибет (GOTTLIBET Zora)
  Женевьева Гуэн (GOUIN Genevieve)
  Катерин Гоутама (GOUTAMA Catherine)
  Эмма Сандерс (SANDERS Emma)
  Анастасия Танасевич (TANASEVICH Anastasiya)

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1)

Группа В

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
ЖЮ*1
Первый 2019
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Австрии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Великобритании
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей